Il doppio del Generali Ladies Linz 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Manon Bollegraf e Meredith McGrath erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 4–6, 6–3, 6–1 Eva Melicharová e Helena Vildová.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Sabine Appelmans /  Chanda Rubin (quarti di finale)
 Silvia Farina /  Barbara Rittner (semifinali)
 Laura Golarsa /  Christina Singer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Generali Ladies Linz 1997